Breling ist der Familienname folgender Personen:
 Amelie Breling (1876–1966), deutsche Lehrerin, Malerin, Bildhauerin und Keramikerin
 Heinrich Breling (1849–1914), deutscher Maler der Künstlerkolonie Fischerhude
 Louise Modersohn-Breling (1883–1950), deutsche Sängerin und Malerin
 Olga Breling, verheiratete Olga Bontjes van Beek (1896–1995), deutsche Tänzerin

Siehe auch:
 Brelingen